Македонська дівчина () — популярна народна македонська пісня, написана македонським поетом і композитором Йончев Хрістовскім в 1964 році.

Текст

Примітки

Посилання 
 Текст англійською
 BBC

Пісні Республіки Македонія